Heinrich Jürs ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Jürs (Autor) (1844–1919), deutscher Autor niederdeutscher Sprache
 Heinrich Jürs (SS-Mitglied) (1897–1945), deutscher SS-Gruppenführer, Generalleutnant der Polizei und Generalleutnant der Waffen-SS